Olsoniformes  — клада викопних темноспондильних земноводних надродини Dissorophoidea. Більшість представників групи були пристосовані до наземного способу життя. Група була поширена у пізньому карбоні та  ранній пермі у Євроамериці (материк, що займав територію сучасної Європи та східних штатів США).

Назва 
Таксон названо на честь американського палеонтолога Еверетта Олсона.

Класифікація 
Філогенетична кладограма за Anderson et al. (2008):

Примітки

Посилання 
 Huttenlocker, Adam. 2007. Dissorophoidea  Tree of Life Web Project
 Laurin, M. and Steyer, J-S, 2000, Phylogeny and Apomorphies of Temnospondyls  Tree of Life Web Project (reviewed)
 Reisz, Robert, (no date), Biology 356 — Major Features of Vertebrate Evolution — The Origin of Tetrapods and Temnospondyls
 Dissorophoidea — Palaeos
 Dissorophoidea — Mikko's Phylogeny Archive

Темноспондили